T-Mobile:
 T-Mobile — группа компаний, работающих в области мобильной связи.
 T-Mobile — ныне несуществующая немецкая профессиональная шоссейная велокоманда.